Rezerwat przyrody Góra Chełm (śląskie) – rezerwat przyrody w województwie śląskim
 Rezerwat przyrody Góra Chełm (podkarpackie) – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim